2 miejscowości w Polsce:
 Daninów – osada w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów
 Daninów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi